Гвидо Черонетти (, 24 августа 1927, Андедзено, провинция Турин - 13 сентября 2018, Четона, Сиена, Тоскана, Италия) — итальянский писатель, переводчик, мыслитель-эссеист.

Биография 
Публиковался в периодике с 1945, с 1972 регулярно печатался в популярной ежедневной газете La Stampa. В 1970 вместе с женой Эрикой Тедески создал домашний кукольный театр Teatro dei Sensibili, для которого написал несколько десятков пьес. Переводчик Ветхого Завета, Корана, античной классики (Софокл, Марциал, Катулл, Ювенал), стихов Кавафиса. В 1994 в кантональной библиотеке Лугано создан Фонд Гвидо Черонетти.

Произведения

Стихи 

 Nuovi salmi. Psalterium primum, Pacini Mariotti, 1955 (1957)
 La ballata dell’infermiere, Tallone, 1965
 Poesie, frammenti, poesie separate, Einaudi, 1968
 Poesie: 1968—1977, Corbo e Fiore, 1978
 Poesie per vivere e per non vivere, Einaudi, 1979
 Storia d’amore del 1812 ritrovata nella memoria e altri versi, illustrazioni di Mimmo Paladino, Castiglioni&Corubolo, 1987
 Compassioni e disperazioni. Tutte le poesie 1946—1986, Einaudi, 1987
 Disegnare poesia (con Carlo Cattaneo), San Marco dei Giustiniani, 1991
 Scavi e segnali 1986—1992, Tallone, 1992
 Расстояние, избранные стихотворения/ La distanza. Poesie 1946—1996, Rizzoli, 1996
 Mehmet Gayuk, Il gineceo, Tallone 1998; Adelphi 1998
 Messia, Tallone, 2002
 Tre ballate recuperate dalle carte di Lugano: 1965, Tallone, 2003
 Le ballate dell’angelo ferito, Il Notes magico, 2009
 Poemi del Gineceo, Adelphi, 2012
 Sono fragile sparo poesia, Einaudi, 2012

Драмы 
 Furori e poesia della Rivoluzione francese. Tragedia per marionette, Carte Segrete, 1984
 Mystic Luna Park. Spettacolo per marionette ideofore, ricordi figurativi di Giosetta Fioroni, Becco Giallo, 1988
 Viaggia viaggia, Rimbaud!, Il melangolo, 1992
 La iena di San Giorgio. Tragedia per marionette, Einaudi, 1994
 Le marionette del Teatro dei Sensibili, Aragno, 2004
 Rosa Vercesi, illustrazioni di Federico Maggioni, Corraini, 2005
 Rosa Vercesi. Testo teatrale , Einaudi, 2007

Проза и эссеистика 

 В защиту луны /Difesa della luna e altri argomenti di miseria terrestre, Rusconi, 1971
 Аквилегия, роман/ Aquilegia, illustrazioni di Erica Tedeschi, Rusconi, 1973
 La carta è stanca, Adelphi, 1976
 La musa ulcerosa: scritti vari e inediti, Rusconi, 1978
 Молчание тела: материалы к истории медицины/ Il silenzio del corpo. Materiali per studio di medicina, Adelphi, 1979 (фр. и нем. пер. 1983, англ. пер. 1993)
 La vita apparente, Adelphi, 1982
 Viaggio in Italia, Einaudi, 1983
 Albergo Italia, Einaudi, 1985
 Briciole di colonna, La Stampa, 1987
 Мысли за чаем/ Pensieri del tè, Adelphi, 1987
 Aquilegia. Favola sommersa, Einaudi, 1988
 L’occhiale malinconico, Adelphi, 1988
 La pazienza dell’arrostito. Giornale e ricordi 1983—1987, Adelphi, 1990
 D.D. Deliri Disarmati, Einaudi, 1993
 Tra pensieri, Adelphi, 1994
 Блаженная неопределенность/ Cara incertezza, Adelphi, 1997
 Lo scrittore inesistente, La Stampa, 1999
 La vera storia di Rosa Vercesi e della sua amica Vittoria, Einaudi, 2000
 La carta è stanca. Una scelta, Adelphi, 2000
 Хрупкость мысли/ La fragilità del pensare (a cura di E.Muratori), Rizzoli, 2000
 N.U.E.D.D. Nuovi Ultimi Esasperati Deliri Disarmati, Einaudi, 2001
 Маленький туринский ад/ Piccolo inferno torinese, Einaudi, 2003
 Oltre Chiasso, Libreria dell’Orso, 2004
 Фонарь философа/ La lanterna del filosofo, Adelphi, 2005
 121 мысль Неизвестного Философа/ Centoventuno pensieri del Filosofo Ignoto, La Finestra editrice, 2006
 Due cuori una vigna. Lettere ad Artura Bersano, Il Notes magico, 2007
 Insetti senza frontiere, Adelphi, 2009
 In un amore felice. Romanzo in lingua italiana , Adelphi, 2011
 Приветствую тебя, мой беспощадный век/ Ti saluto mio secolo crudele. Mistero e sopravvivenza del xx secolo, illustrazioni a cura di Guido Ceronetti e Laura Fatini, Einaudi, 2011

Признание 
Премии Флайяно (1978), Монделло (1982) и др.

Примечания

Литература 
 Fioroni G. Marionettista : Guido Ceronetti e il Teatro dei sensibili. Mantova: Maurizio Corraini, 1993
 Roncaccia A. Guido Ceronetti: critica e poetica. Roma: Bulzoni, 1993
 La luce nella carne: sulla poesia di Guido Ceronetti/ Marco Albertazzie e Fiorenza Lipparini, eds. Lavis: La finestra editrice, 2007
 Чоран Э. М. Гвидо Черонетти: В аду тела// Он же. После конца истории: Философская эссеистика. СПб.: Симпозиум, 2002, с.363-366

Ссылки 
 Статья в Итальянской энциклопедии
 Биография и библиография

Поэты Италии
Писатели Италии
Философы Италии
Драматурги Италии
Эссеисты Италии
Журналисты Италии
Переводчики Италии
Переводчики Библии
Родившиеся в 1927 году
Активисты вегетарианского движения